Szakács József (1930–1988) adventista lelkész, teológus, a Szabadegyházak Tanácsa elnöke
Szakács József (1931–2010) gépészmérnök, sportrepülő